Bruine rat, een dier uit het geslacht Rattus
 Rioolrat (achtbaan), een achtbaan in Avonturenpark Hellendoorn
 kanaalrat, een weerfenomeen